

Televisione 
 La parola alla difesa (The Defenders) – serie televisiva statunitense del 1961
 The Defenders – serie televisiva statunitense del 2010
 The Defenders – miniserie televisiva del 2013
 The Defenders – miniserie televisiva del 2017 basata sugli omonimi personaggi

Altro 
 I difensori della Terra (The Defenders) – racconto di Philip K. Dick del 1953
 The Defenders – balletto di William Forsythe del 2007

Pagine correlate 
 Defenders
 The Defender